BiH:
 Prhinje (Breza, BiH), naselje u općini Breza
 Prhinje (Trebinje, BiH), naselje u općini Trebinje